Ви́ктор Стрельцо́в:
 Стрельцов, Виктор Николаевич (1910—1972) — Герой Советского Союза.
 Стрельцов, Виктор Сергеевич (1919—1947) — военный лётчик, Герой Советского Союза.